Александр Николаевич Андриевский (11 февраля 1899 года,Санкт-Петербург —  4 сентября 1983 года, Москва) — советский кинорежиссёр, сценарист, организатор кинопроизводства. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1965).

Биография 
Родился 11 февраля 1899 года в Санкт-Петербурге, мать из дворян, учительница. Отца не знал, считался незаконнорожденным.  

С 1911 по 1916 год учился в реальном училище в Царском Селе. С 1916 по 1918 год — на физико-математическом факультете Петроградского университета. В 1918 году — на юридическом факультете Харьковского университета и в Харьковской драматической студии Н. Синельникова.

В 1918 году выступал на сцене драматической студии Синельникова в Харькове (Оргон в «Тартюфе»). С 1919 по 1920 год был постановщиком и руководителем Драматической студии Политотдела 14-й армии. В июне 1920 года Политотделом 14-й армии был принят в ВКП(б).

С 1920 по 1921 год работал постановщиком в Харьковском драматическом театре.

С 1921 по 1929 год служил в Красной армии, работал в органах суда и прокуратуры. Был следователем по особым делам Военной коллегии Верховного трибунала при ВЦИК, заместителем наркома юстиции Туркменской ССР.

С 1929 года работал начальником сценарного отдела и заведующим производством, затем — режиссёром киностудии «Межрабпомфильм». Его первой режиссерской работой стал фильм «Гибель сенсации» (1934) о человекообразных машинах-роботах.

С 1934 по 1937 год учился в режиссёрской академии при ВГИКе.

Работал на студии «Союздетфильм», где снял экспериментальный стереофильм «Третье измерение». В 1941 году поставил первый полнометражный стереофильм-концерт «Земля молодости» (оператор Д. Суренский). 

В 1942—1944 годах работал управляющим «Союзинторгкино» Комитета по делам кинематографии при Совнаркоме СССР.

В 1944—1949 годах был директором, художественным руководителем и научным руководителем лаборатории «Стереокино».

В 1949—1950 годах — председатель Правления и генеральный директор советско-немецкого акционерного общества ДЕФА, председатель художественного совета ДЕФА, представитель объединения «Совэкспортфильм» в Берлине.

В 1950—1952 годах — главный редактор, начальник сценарно-редакционного отдела киностудии «Мосфильм», по совместительству — директор Студии киноактёра при «Мосфильме».

В 1952—1954 годах работал генеральным директором киностудии Wien-Film в Австрии.

С 1954 года был режиссером киностудии имени Горького.

С 1968 по 1978 год преподавал режиссуру на сценарном, киноведческом, актерском и художественном факультетах ВГИКа.

Наряду с Сергеем Ивановым был создателем стереокино в СССР, автором изобретений в области стереокино и звукооформления. В 1970 году поставил первый в мире стереофильм по безочковому методу «Парад аттракционов».

Фильмография

Режиссёр 
 1935 — Гибель сенсации
 1939 — Молодые капитаны
 1946 — Робинзон Крузо
 1970 — Парад аттракционов
 1978 — Замурованные в стекле

Сценарист 
 1931 — Забыть нельзя
 1931 — Механический предатель
 1931 — Сорок сердец
 1946 — Робинзон Крузо
 1970 — Парад аттракционов
 1978 — Замурованные в стекле

Монтажёр 
 1935 — Гибель сенсации

Режиссёр дубляжа 

 1942 — Быть или не быть / To Be or Not to Be
 1945 — Дети райка / Les enfants du paradis
 1953 — Повесть о бедных влюблённых / Cronache di poveri amanti
 1954 — Красное и чёрное / Le rouge et le noir
 1955 — Фальшивая монета / Istoria mias kalpikis liras
 1956 — Я ищу тебя / Ich suche dich
 1957 — Шляпа пана Анатоля / Kapelusz pana Anatola
 1958 — Ключ / The Key
 1958 — Девица Розмари / Das Mädchen Rosemarie
 1958 — Закон есть закон / La legge è legge
 1959 — Генерал делла Ровере / Il Generale della Rovere
 1961 — Кто вы, доктор Зорге? / Qui êtes-vous, Monsieur Sorge?
 1961 — Профессор Мамлок / Professor Mamlock
 1961 — Безмолвные следы / Milczace slady
 1961 — Всё золото мира / Tout l'or du monde
 1961 — Два господина N / Dwaj panowie N
 1962 — Исполнитель обета / O Pagador de Promessas
 1963 — Жерминаль / Germinal
 1964 — Рукопись, найденная в Сарагосе / Rekopis znaleziony w Saragossie
 1966 — Гайдуки / Haiducii
 1966 — Нагая пастушка / Nahá pastýrka
 1967 — Вестерплатте / Westerplatte
 1968 — Мне было девятнадцать / Ich war neunzehn
 1972 — Берегись Зузу / Khally ballak men ZouZou
 1973 — Убийство Маттеоти / Il delitto Matteotti
 1973 — Зануда / L'emmerdeur
 1973 — Терпкий виноград
 1974 — Волшебных дел мастер / Hans Röckle und der Teufel
 1974 — Алиса здесь больше не живёт / Alice Doesn't Live Here Anymore
 1974 — Мы так любили друг друга / C'eravamo tanto amati

Награды и звания 
 Орден Октябрьской Революции (3 сентября 1974 года) — за заслуги в развитии советской кинематографии и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся.
 Орден Трудового Красного Знамени (6 марта 1950 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием.
 Орден «Знак Почёта» (14 апреля 1944 года) — за успешную работу в области советской кинематографии в дни Отечественной войны и выпуск высокохудожественных кинокартин.
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (26 ноября 1965 года) — за заслуги в области советского киноискусства.

Примечания

Ссылки 
 http://www.kinopoisk.ru/name/357241/

Персоналии:Кинематограф СССР
Персоналии:Мосфильм
Кинорежиссёры СССР
Кинорежиссёры России
Члены КПСС
Режиссёры дубляжа
Преподаватели ВГИК